Солда́тская Ташла́ — село в Тереньгульском районе Ульяновской области. Расположено на берегу речки Ташелки (приток Свияги).

Название Ташлы переводится с татарского языка как «каменный, каменистый».

История 
7 мая 1675 года отведено было из Дикого поля, на пашню, в урочищах при речке Ташле, солдатам выборнаго полка Аггея Шепелева: Ваське Фролову сыну Бухову и Алешке Данилову сыну Темникову, «с товарищи», всего десяти человекам, по 20 четвертей (30 десятин) каждому, всего 200 четвертей. Эти солдаты поселились на пожалованной им земле и тем положили начало селению Солдатской Ташле. К ним присоединились в 1685 году ещё 15 человек солдат того же выборнаго полка Шепелева, получившие по 30 четвертей каждый. В 1692 году ещё семь солдат того же полка получили по 20 четвертей. Таким образом в течение семнадцати лет в Солдатской Ташле были поселены 32 семьи солдат выборного полка Агея Шепелева и им было дано «в поместье 790 четвертей в поле, а в двух потому ж» т. крестьяне. 1185 десятин. Этим количеством земли Ташлинские солдаты «безобидно» владели до 1695 года, когда прислана была грамота царя Петра Алексеевича в Симбирск, к воеводе Ивану Семеновичу Ларионову, по жалобе Симбирскаго уезда «солдат разных сел и деревень Московскаго выборнаго полка Франца Лефорта» на то, что их братья солдаты «пьяницы и зъерщики», пропивая свои поместья, сдают на сторону помещикам, почему тою грамотою повелено было «на солдатския земли купчих и закладных отнюдь никому не писать под опасением не малого штрафа». Тем не менее, продажа солдатами своих крестьян земель не прекращалась и предел этому в с. Солдатской Ташле положен был лишь в 1749 году, когда Симбирская провинциальная канцелярия потребовала от всех помещиков Солдатской Ташлы представления документов, по которым они владеют там землею. В силу такого распоряжения объявились при Солдатской Ташле следующие помещики: капитан Иван Иванович Акулов и подканцелярист Иван Андреевич Стукальский представили купчия, совершенныя в 1726 году, Акулов — на 20 четвертей, купленные у солдата Ивана Серебрякова и на 10 четвертей у солдата Константина Пототуева, а Стукальский — на 20 четвертей, купленныя у солдата Ивана Евстифеева Горбунова. Кроме того, здесь были помещики: полковник Егор Петрович Карамзин, подполковник Иван Немков, полковник Александр Жихарев, дворянин Яков Струйсюй (Струйский?), майор Василий Белый, поручик Илья Немков, дворянин Иван Тихомиров, помещик Лаврентий Колодничев, дворянин Иван Сухов, комиссар Иван Лукич Баженов (купил 5 четвертей у отставного солдата Никиты Яковлева Каменева) и подьячие Тетеревников и Змейкин, но документы всех этих лиц оказались совершенными после «запретителього» указа 1727 года, почему Провинциальная Канцелярия определила: "от владения купленных ими солдатских земель отказать и владеть им запретить, о том им объявить и те земли возвратить продавцам и их наследникам, а которых помещиков крестьяне живут в селе Ташле на солдатских землях, именно полковника Немкова, Сухова, Струйскаго и поручика Немкова, оных всех из того села выслать вон, кроме Ивана Баженова, коему свести некуда, а потому быть им в том селе до указу. Таким образом из многочисленных помещиков при селе Солдатской Ташле остались, кроме солдат, только три частных лица: Акулов, Стукальский и Баженов.

В 1780 году, при создании Симбирского наместничества, село Салдатская Ташла, помещиковых крестьян, пахотных солдат, дворцовых крестьян, вошло в состав Сенгилеевского уезда.

Ко времени генерального межевания, поместье капитана Ивана Акулова перешло к жене кол. асс. Елизавете Николаевне Карповой, а имение Стукальскаго и Баженова к поручице Екатерине Никитишне Теряевой, от матери её, секретарши Аграфены Григорьевой Первухиной, которая приходилась внуку и Стукальскому и Боженову. При межевании, у помещиков Солдатской Ташлы оказалось во владении 8817 десятин удобной земли; у них, следовательно, обнаружилось излишней, или иначе называемой «примерной» земли — 7632 десятины. Это последнее количество земли распределено между помещиками пропорционально, так что, в конце концов, получили: пахотные солдаты — 8204 дес. 1200 саж., Карпова — 334 дес. и Теряева — 278 дес. 1200 саж. В то время в селе Солдатской Ташле было у пахатных солдат 300 дворов, с населением в 503 муж. и 481 жен., у Карповой — 14 дворов и 20 муж. и 31 жен., у Теряевой — 20 дворов, 42 муж. и 45 жен., да ещё поселено было 15 дворов дворцовых (27 муж. и 22 жен.), так что в 1799 году население села Солдатской Ташлы состояло из 592 муж. и 579 жен. (349 дворов).

При специальном межевании, в 1841 году, в Солдатской Ташле были помещики: кол. рег. Вера Платоновна Есипова (101 дес. 1790саж.), кол. асс. Петр Иванович Зилиницкий (197 дес. 1705 саж.) и кол. асс. Екатерина Александровна Валуева (179 дес. 1485 саж.), а удельным крестьянам (бывшим пахотным солдатам) принадлежало 8803 дес. 2132 саж.

В 1859 году село Солдатская Ташла, удельных крестьян, входило во 2-й стан Симбирского уезда Симбирской губернии, в котором была церковь.

При освобождении крестьян от крепостной зависимости (1861) в Солдатской Ташле числился один только помещик — шт. рот. Николай Алексеевич Панов, так что при наделении землею образовались два крестьянских общества: бывших удельных крестьян и бывших Панова; первое получило в надел; на 1004 и (336 дворов) 7886 дес. 600 саж. земли, а второе, на 42 и, (12 дворов) — 168 десятин. Вследствие значительного недостатка надельной земли, почти все домохозяева арендуют у удельного ведомства пахотную землю.

Церковь в с. Солдатской Ташле существует почти с основания села. В сохранившихся до нашего времени книгах Патриаршего Приказа записано, что в Солдатской слободе, Симбирскаго уезда, выборного полка солдаты, Иван Софонов с товарищи, 15 дворов, построили церковь во имя Рождества Христова, в 1700 году. Эта церковь стояла до 1781 года когда, была построена новая церковь деревянная; затем в 1863 году, по ветхости и тесноте помещения, общество передало её в бедное село Тумкино, Сенгилеевского уезда, а на её месте построило нынешнюю церковь, деревянную же на каменном фундаменте. Престолов в нем четыре: главный в честь Рождества Христова, в одном приделе во имя Святителя и Чудотворца Николая, в другом во имя Святителя Митрофана Воронежского и в трапезе в честь Успения Божьей Матери. Приписной храм с престолом во имя Святителя и Чудотворца Николая построен в сельце Белом Гремячеме Ключе в 1900 году. Причт этой церкви пользуется от общества 124 десятинами пахотной земли и 12 дес. 960 саж. лугов. В 1879 году при церкви утверждено церковное попечительство.

В Солдатской Ташле две школы: мужская открыта в 1860 году, ещё во время удельного управления, а женская существует с 1887 года. При церкви в 1891 году открыто общество трезвости.

В марте 1874 года здесь была открыта земская больница на 26 кроватей, в которой на 1897 год работало 20 человек.

На 1903 г. Солдатская Ташла — одно из крупных селений Симбирскаго уезда: в нём 579 дворов (550 в обществе бывших удельных крестьян и 29 у бывших Панова, с населением в 3118 человек (1462 муж. и 1656 жен.). Здесь процветает картофельно-тёрочное производство: в Солдатской Ташле 17 заведений этого рода, да кроме того, 4 паточных завода; здесь же 6 водяных мукомольных мельниц.

Кроме того, более 50 домохозяев занимаются на каменоломнях в соседних горах, принадлежащих удельному ведомству. Снимая участки у удельнаго ведомства, ташлинцы добывали и выделывали меловые камни, которые с успехом расходятся далеко за пределы Симбирской губернии. Ташлинские каменоломни издавна славятся выделкою хороших жерновов. Масленицкий ещё в 1783 году писал, что Ясашная Ташла (а равно и Солдатская Ташла) «лежит при довольно высоких каменных хребтах, из которых выкалывая звенья, делают жернова и точилы».

В Солдатской Ташле, как бойком пункте, лежащем на Сызранском почтовом тракте, открыт с 1872 года базар, еженедельно по средам, исключая летней страдной поры (трех месяцев: июля, августа и сентября).

Население 

 В 1780 году в селе жило: помещиковых крестьян — 50, пахотных солдат — 356, дворцовых крестьян — 29.
 В 1859 году в селе, в 215 дворах, жило: 1115 муж. и 1203 жен.;
 В 1900 году в с. Солдатской Ташле в 436 дворах жило: 1742 м. и 1818 ж.;

Инфраструктура 
 Центр тяжёлой атлетики имени В. И. Сорокина.
 Учебный центр «Солдатская Ташла» (В/Ч 83531 — 623 МРУЦ (ВС) Войсковая часть номер 83531 — 623 межвидовой региональный учебный центр войск связи и Учебный центр Ульяновского Высшего Военно-Технического Училища).
 Аэродром «Солдатская Ташла» (Ульяновский институт гражданской авиации).

Достопримечательности 
 Скульптура Соколова (1974 г.).

Примечания

Источники 
 Официальный сайт Тереньги
 Древности Симбирского края

Литература 
 Ульяновская-Симбирская энциклопедия. Т. 2. — Ульяновск: Симбирская книга, 2004. — С. 347.
 
 Семёнов В. П. (с 1907 г. — Семёнов-Тян-Шанский В. П.) Россия. Полное географическое описание нашего Отечества, том VI — СПб, 1901.
 Учебные заведения Ульяновска. История возникновения / О. М. Репьев, Приволжское книжное изд-во, 1969 г. — 441 с
 Селения Симбирского уезда. 2) Село Солдатская Ташла. П. Мартынов 1903 г

Населённые пункты Тереньгульского района